Archelao martire  – martire commemorato il 13 febbraio
 Fozio, Archelao, Quirino e diciassette compagni  – martiri commemorati il 4 marzo
 Ciriaco, Massimo, Archelao e compagni  – martiri commemorati il 23 agosto